Barth – città tedesca del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, capoluogo dell'omonima comunità amministrativa

Persone 
Auguste Barth – orientalista, storico delle religioni, epigrafista e indologo francese
Carmen Barth – pugile statunitense
Connor Barth – giocatore di football americano statunitense
Edgar Barth – pilota automobilistico tedesco
Fredrik Barth – antropologo norvegese
Heinrich Barth – esploratore tedesco
Heinrich Barth – filosofo svizzero
Iosif Bartha – calciatore rumeno
Jessica Barth – attrice statunitense
John Barth – scrittore statunitense
Justin Bartha – attore statunitense
Karl Barth – teologo svizzero
Oliver Barth – ex calciatore tedesco
Paul Barth – filosofo tedesco
Paul Barth – ex schermidore svizzero 
Roy Barth – ex tennista statunitense
Thomas Barth – mineralogista norvegese

Altro 
16459 Barth – asteroide della fascia principale
Sindrome di Barth – malattia rara scoperta da Peter Barth

Pagine correlate 
 Bart
 Bartha
 Barthe